Тридесет седмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1939/40.

Преглед 
Играло је укупно четрнаест клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство, што му је била петнаеста титула, испред ФК Хунгарија и ФК Ујпешт. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1939/40.
Фудбал у 1939.
Фудбал у 1940.